Mari Mercator, escriptor eclesiàstic del 
 Gerardus Mercator, cartògraf flamenc del 
 Nicolaus Mercator, matemàtic alemany resident a Anglaterra del 
 Projecció de Mercator
 Banc Europeu de Dades Mercator
 Xarxa Mercator, de recerca i documentació sobre les llengües minoritzades de la Unió Europea